LVT steht für:

 die verschiedenen österreichischen Landesämter für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung
 Landing Vehicle Tracked, ein kettenbetriebenes Amphibienfahrzeug
 Leichtverbrennungstriebwagen
 Low Vibration Track, ein System der Festen Fahrbahn, siehe Feste Fahrbahn #System LVT/Sonneville
 La Valenciana Taxi Aéreo (ICAO-Code), mexikanische Fluggesellschaft

Abkürzung